Катуков — фамилия. Известные носители:
 Катуков, Михаил Ефимович (1900—1976) — советский военный деятель, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза.
Катуков, Юрий Викторович — к.п.н., профессор

 Катукова, Татьяна Борисовна (1944−2011) — советский и российский художник.